Toro Rosso STR8 — гоночный автомобиль с открытыми колёсами команды Toro Rosso на сезон 2013 Формулы-1.

Презентация 
Презентация машины состоялась 4 февраля 2013 года на трассе в Хересе, Испания.

История выступлений

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки 
 

Шасси Toro Rosso Формулы-1